Il singolare del torneo di tennis Torneo di Chichester 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Sue Barker 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (primo turno)
 Sue Barker (finale)

 Evonne Goolagong (campionessa)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Kathy May-Teacher (secondo turno)
 Billie Jean King (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Chichester 1979